Gull kan syfta på:
 Gull – talspråk för och poetisk benämning av guld
 Gull (efternamn) – ett engelskt efternamn
 Gull (förnamn) – en kortform av det fornsvenska kvinnonamnet Gunhild
 Gull Records – ett brittiskt skivbolag grundat 1974

Geografi

Antarktis 

 Gull (strömfåra),

Finland 

 Gull, Korsnäs, Österbotten, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar